Carl Thulin kan avse:

 Carl Thulin (1871–1921). svensk filolog
 Carl Tulin (1748–1808), svensk konsul och konstnär
 Carl Thulin (1887–1972), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Carl Thulin (född 1999), svensk fotbollsspelare